Bangor es el nombre de muchas ciudades del mundo.

Bangor, Nueva Gales del Sur
 Bangor, Australia Meridional
 Bangor, Tasmania

Bangor (Nueva Escocia)
 Bangor (Ontario)
 Bangor (Isla del Príncipe Eduardo)
 Bangor (ciudad de Saskatchewan)
 Bangor (aldea de Saskatchewan)

 Bangor Lodge
 Bangor Road

Bangor, comuna del departamento de Morbihan (Bretaña)

Bangor Erris, villa del condado de Mayo



Irlanda del Norte
 Bangor, ciudad del condado de Down

Gales
 Bangor
 Bangor-on-Dee

Bangor (Alabama)
 Bangor (California)
 '''Bangor (Maine) (la principal Bangor estadounidense)
 Bangor (Míchigan)
 Bangor (Nueva York)
 Bangor (Pensilvania)
 Bangor (Washington)
 Bangor (Wisconsin)
 Bangor (town) (Wisconsin)

 Municipio de Bangor (Iowa)
 Municipio de Bangor (Minnesota)
 Municipio de Bangor (Dakota del Sur)
 East Bangor (Pensilvania)